Marie Savojská (leden 1411, Chambery – 22. února 1469, Vigone) byla dcera hraběte Amadea VIII. Savojského (budoucího vzdoropapeže Felixe V.) a Marie Burgundské. V roce 1428 se provdala za Filipa Maria Viscontiho, milánského vévodu, avšak neměla s ním žádné děti. Právě díky tomuto sňatku se stala i Milánskou vévodkyní.

Život 
Marie Savojská se za Filipa provdala dne 2. prosince 1427. Ten již v té době byl vdovcem po Beatrice Lascaris, která se přiznala k cizoložství a následně byla popravena. Svým vévoda Filip byl často v literatuře i kronikách popisován jako cynický a nevrlý. Sňatek Marie a Filipa ale nebyl běžný, jeho důvodem totiž nebylo věno. Filip potřeboval obhájit svoji funkci po několika politických a vojenských prohrách, k čemuž mu měla pomoci právě dcera významného hraběte. Až po zlepšení politické situace se Filip začínal o věno více zajímat.

Po vyřešení věna se Filip vrátil ke své dlouholeté milence Agnese del Maino a nechal Marii samotnou bez věna nebo dětí. Marie pak žila sama až do své smrti v roce 1469, kdy jí bylo 68 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Narození v roce 1411
Úmrtí v roce 1469
Milánské vévodkyně
Ženy